Lanning ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Lanning (1872–1945), US-amerikanischer Schauspieler
 George H. Lanning (1838–1864), Major des US-Heeres
 Johnny Lanning (1910–1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Justin Lanning (* 1973), britischer Eiskunstläufer
 Lorne Lanning, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Meg Lanning (* 1992), australische Cricketspielerin
 TJ Lanning (* 1984), US-amerikanischer Skirennläufer
 William M. Lanning (1849–1912), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Mount Lanning, Berg im Ellsworthland, Antarktika